Зумана Диалло (; родился 2 февраля 2005) — французский футболист, нападающий молодежной команды клуба «Страсбур».

Клубная карьера 
Когда Диалло начинал заниматься футболом, он тренировался в местной любительской команде «ФКСК06». Проведя там 1 год, он попал в академию «Страсбура».

В сезоне 2021/2022 Зумана играет за команду U-17, которая является одним из лидеров юношеского чемпионата Франции, и является одним из лучших бомбардиров.

Международная карьера 
В апреле 2022 года Диалло был вызван в сборную Франции возрастом до 17 лет для участия в чемпионате Европы до 17 лет 2022 года. На том турнире Диалло принял участие во всех матчах своей сборной, за исключением финального, в котором Франция одолела Нидерланды со счётом 2:1.

Достижения 
 Франция (до 17)
 Юношеский чемпионат Европы — 2022

Примечания 

Футболисты Франции
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет